Pediment (lateinisch: pes, pedis Fuß), auch Fußfläche, ist die schmale Übergangszone zwischen Gebirge und Ebene, welche im Gegensatz zum Glacis schuttfrei ist.

Harald Zepp formuliert in „Geomorphologie“ (2004) wie folgt:  Pedimente sind Folge der Pedimentation, einer Pediplanation unter semiariden Klimabedingungen.

Die Grafik zeigt einen Teilausschnitt aus der arid-morphologischen Catena (Bodenabfolge). Im gepunkteten Bereich sind Gerölle und Sande.

Geomorphologie